Lightwood ist der Name folgender Orte:

im Vereinigten Königreich:

 Lightwood (Derbyshire)
 Lightwood (Shropshire)
 Lightwood (Staffordshire)

in den Vereinigten Staaten:

 Lightwood (Alabama)

Lightwood ist der Familienname folgender Personen:

 Ray Lightwood (1922–2001), britischer Mediziningenieur
 Simon Lightwood (* 1979/80), britischer Politiker (Labour Party)